

Niemcy 
 Brunnthal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium
 Brunnthal – dzielnica Michelstadt
 Brunnthal – dzielnica gminy Brannenburg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rosenheim

Zobacz też 
 Brunnental
 Brunnenthal
 Brunntal
 Brünnthal